Codognesi – abitanti di Codogno
Codognesi – abitanti di Codognè